Вернстрём () — шведская фамилия. Известные носители:

 Вернстрём, Оке (1925—2018) — шведский боксёр.
 Вернстрём, Свен (1925—2018) — шведский писатель-коммунист.